Marie Žofie Falcko-Neuburská (6. srpna 1666, zámek Benrath – 4. srpna 1699, Lisabon) byla portugalská královna, druhá manželka Petra II.

Život 
Marie Žofie byla dcerou kurfiřta Filipa Viléma Falckého a jeho druhé manželky Alžběty Amálie. Její rodina byla známá plodností, proto se jedna z jejích sester Eleonora stala římskoněmeckou císařovnou a další sestra Marie Anna španělskou královnou. V Portugalsku také nastal problém s nástupnictvím – dědička trůnu a jediná dcera krále Petra Isabela Luisa z Braganzy byla odmítnuta většinou evropských vládců kvůli jejímu chabému zdraví a striktním portugalských zákonům o nástupnictví.

Portugalský ambasador Manuel da Silva Teles (povzbuzený císařovnou Eleonorou) odjel do Heidelbergu, aby jménem krále Petra žádal o ruku Marie Žofie. 22. května 1687 byla podepsána manželská smlouva a 2. července toho roku bylo uzavřené manželství v zastoupení. Do Lisabonu Marie Žofie dorazila 12. srpna 1687, v ten samý den proběhla oslava a formální sňatek s králem Petrem.

Mladá královna si rychle získala náklonnost své nevlastní dcery, která byla jen o šest let mladší. Sám Petr, kterému brzy dala syna, ji prý také miloval. Jejich první syn sice žil jen tři týdny, ale ten druhý se stal otcovým nástupcem jako Jan V. Portugalský. Královna měla spory týkající se etikety se svou ovdovělou švagrovou Kateřinou, ale byla oblíbená díky své štědrosti, charitativní činnosti a zbožnosti.

Marie Žofie zemřela dva dny před svými třicátými třetími narozeninami, 4. srpna 1699. Zemřela na horečku, což byl možná symptom erysipelu.

Potomci 
 1. Jan (30. 8. 1688 Lisabon – 17. 9. 1688 tamtéž)
 2. Jan (22. 10. 1689 Lisabon – 31. 7. 1750 tamtéž), jako Jan V. král portugalský a algarve od roku 1706 až do své smrti
 ⚭ 1708 Marie Anna Josefa Habsburská (7. 9.  1683 Linec – 14. 8. 1754 Lisabon), rodem rakouská arcivévodkyně
 3. František (25. 5. 1691 Lisabon – 21. 7. 1742 Óbidos), 7. vévoda z Beja, zemřel svobodný, ale měl nemanželské potomky
 4. Františka Xaviera (*/† 1694)
 5. Antonio (15. 3. 1695 Lisabon – 20. 10. 1747 tamtéž), zemřel svobodný a bez legitimních potomků
 6. Tereza Marie (24. 2. 1696 Lisabon – 16. 2.1704 tamtéž)
 7. Manuel (3. 8. 1697 Lisabon – 3. 8.  1766 Belas), hrabě z Ourému, svobodný a bezdětný
 8. Františka Josefa (30. 1. 1699 Lisabon – 15. 7. 1736 tamtéž), svobodná a bezdětná

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové
Falcké princezny
Portugalské královny
Pohřbení v klášteře sv. Vincenta z Fory
Narození v roce 1666
Narození 6. srpna
Úmrtí v roce 1699
Úmrtí 4. srpna
Ženy
Narození v Düsseldorfu